Vahid Hashemian (Teerã, 21 de julho de 1976) é um ex-futebolista profissional iraniano, que atuava como atacante.

Carreira 
Hashemian construiu sua carreira na Alemanha.

Seleção 
Vahid Hashemian representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2000 e 2007 e a Copa do Mundo de 2006.

títulos

Clubes
FC Bayern Munich
 Bundesliga: 2004–05
 DFB-Pokal: 2004–05PersepolisHazfi Cup: 2010–11

InternacionalIrã'''
 Jogos Asiáticos: 1998

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1976
Naturais de Teerã
Futebolistas do Irão
Futebolistas do Hamburger Sport-Verein
Futebolistas do VfL Bochum
Futebolistas do FC Bayern München
Futebolistas do Hannover 96
Futebolistas do Persepolis F.C.
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007